The Broken Coin peut désigner :

 The Broken Coin, film américain muet réalisé par Francis Ford, sorti en 1915,
 The Broken Coin, film américain d'Albert Herman, sorti en 1936